Саксонский дворец () – уничтоженный дворец в стиле классицизма, который находился в Варшаве между Саксонским садом и площадью Юзефа Пилсудского. 

Дворец был разрушен гитлеровскими войсками после поражения Варшавского восстания 1944 года и до настоящего времени не восстановлен. От него остались только три аркады, под которыми находится Могила Неизвестного Солдата.

История 

После 1661 года великий подскарбий коронный Ян Анджей Морштын построил дворец в стиле барокко с четырьмя башнями по углам. В 1713 году дворец был приобретён королём Августом Сильным, который начал перестройку здания. Работы под руководством архитекторов Карла Фридриха Пеппельманна () и Даниила Рауха () длились до 1748 года, но уже в 1724 году дворец стал королевской резиденцией.

С западной стороны дворца король Август Сильный основал в начале XVIII века Саксонский сад () – регулярный парк, в который с мая 1727 года был открыт доступ всем жителям Варшавы. После смерти короля Августа III в 1763 году дворец утратил статус резиденции и постепенно приходил в упадок. С восточной стороны дворца в 1791 году была создана Саксонская площадь, нынешняя площадь Маршала Юзефа Пилсудского.

В 1837 году архитектор Адам Идзковский по заказу варшавского коммерсанта Ивана Скварцова разработал проект перестройки дворца. Вместо разрушенной средней части здания архитектор построил в 1839–1842 годах колоннаду на одиннадцати аркадах. Фасады дворца были перестроены в стиле классицизма. В 1862-1915 годах во дворце размещалось командование III-го Варшавского военного округа.

В 1923 году перед колоннадой был установлен памятник князю  Юзефу Понятовскому работы датского скульптора Бертеля Торвальдсена, привезённый польскими войсками из гомельского дворца Паскевича. В 1925 году под аркадами колоннады была устроена могила Неизвестного Солдата. До 1939 года во дворце находился генеральный штаб Войска Польского.

После Второй мировой войны развалины дворца были снесены, оставшиеся фундаменты были засыпаны землёй и засеяны травой. Могила Неизвестного Солдата была восстановлена. В 2006 году начаты исследования на предмет возможности восстановления дворца. Были откопаны фундаменты, объявлен конкурс на проект воссоздания постройки.

Библиография 
 M. M. Drozdowski, A. Zahorski "Historia Warszawy", PWN, Warszawa, 1975.

См. также 
 Ян Зигмунт Дейбель

Ссылки 
 Фотографии до 1939 года

Дворцы Варшавы
Взорванные здания и сооружения Варшавы
Здания и сооружения Варшавы, утраченные в 1944 году